Noorderkanaal (Rotterdam), een kanaal in Rotterdam
Noorderkanaal (Verenigd Koninkrijk), een zeestraat tussen Groot-Brittannië en Ierland
Noorderkanaal (België), een nooit gerealiseerd kanaal dat de havens van Antwerpen en Zeebrugge met elkaar moest verbinden.